De 2de Europacup I hockey voor mannen werd gehouden van 16 tot en met 19 mei 1975 in Frankfurt. Het deelnemersveld bestond uit 12 teams. SC 1880 Frankfurt won deze editie door in de finale Royal Léopold Club te verslaan.

Uitslag poules

Poule A

Uitslagen
 Lyon - Edinburgh 1-2 
 Frankfurt - Edinburgh 1-0 
 Frankfurt - Lyon 5-2

Poule B

Uitslagen
 Kampong - Egara 1-1
 Egara - Bohemians 5-1
 Kampong - Bohemians 7-0

Poule C

Uitslagen
 Köln - Wettingen 4-2
 Southgate - Wettingen 3-0
 Köln - Southgate 1-1

Poule D

Uitslagen
 Léopold - Suboticanka 4-2 
 Léopold - HC Wien 5-0 
 Suboticanka - HC Wien 4-2

Kruisfinales

Groepswinnaars
 Frankfurt - Southgate 1-0 
 Kampong - Leopold 0-0 (3-4 wns)

Overige kruisingswedstrijden
 Egara - Subotiçanka 2-1 
 Bohemians - HC Wien 1-1 (2-1 wnv)
 Edinburgh - Köln RW 1-3 
 Lyon - Wettingen 0-1

Finales

Finale
 Frankfurt - Leopold 1-0

3de plaats
 Kampong - Southgate 0-1

5de plaats
 Egara - Köln RW 1-3

7de plaats
 Suboticanka - Edinburgh 1-5

9de plaats
 Bohemians - Wettingen 1-1 (2-1 wnv)

11de plaats
 HC Wien - FC Lyon 1-3

Einduitslag
  SC 1880 Frankfurt
  Royal Léopold Club
  Southgate HC
  HC Kampong
  KTHC Stadion Rot-Weiss
  Club Egara
  Edinburgh HC
  Suboticanka
  HC Bohemians
  Rot-Weiss Wettingen
  FC Lyon
  HC Wien

1
Hockey in 1975
Hockey in Duitsland
Hockey
Sportevenement in Frankfurt am Main